Miejscowości w USA:
 Blakely – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Early
 Blakely – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna
Gminy w USA:
 Blakely (ang. Blakely Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Geary
 Blakely (ang. Blakely Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage